Der Name Madeline wurde im östlichen Pazifischen Ozean bislang für sieben tropische Wirbelstürme verwendet.
 das Tropische Tiefdruckgebiet Madeline, das 1961 einen Namen erhielt, obwohl sich später herausstellte, dass das System nicht ausreichend stark genug war, siehe Pazifische Hurrikansaison 1961;
 Tropischer Sturm Madeline 1980, ein kurzlebiger Wirbelsturm auf See;
 der Tropische Sturm Madeline 1968, ein kurzlebiger Sturm, der kein Land gefährdete, siehe Pazifische Hurrikansaison 1968
 Tropischer Sturm Madeline 1980, ein kurzlebiger Wirbelsturm auf See;
 Hurrikan Madeline 1976, ein Kategorie-4-Hurrikan mit Landfall bei Zihuatanejo, siehe Pazifische Hurrikansaison 1976;
 Tropischer Sturm Madeline 1980, ein kurzlebiger Wirbelsturm auf See, siehe Pazifische Hurrikansaison 1980;
 Tropischer Sturm Madeline 1986, der keine Gefahr für Land bildete, siehe Pazifische Hurrikansaison 1986;
 Tropischer Sturm Madeline 1992, der auf See hinauszug, siehe Pazifische Hurrikansaison 1992;
 Hurrikan Madeline (1998), der die Islas Maria und Teile Mexikos bedrohte, bevor er zerfiel, ohne Schäden anzurichten.